Midwood est une maison d'édition américaine.
  est un quartier de New York.
  est un footballeur anglais.